Prica ist der Familienname folgender Personen:
 Alma Prica (* 1962), kroatische Schauspielerin
 Čedo Prica (1931–2009), kroatischer Dichter, Prosaiker, Dramatiker, Essayist und Übersetzer
 Dragutin Prica (1867–1960), österreichisch-kroatischer Admiral
 Maksimilijan Prica (1823–1873), kroatischer Jurist und Politiker
 Miloš Prica, bosnisch-herzegowinischer Diplomat
 Ognjen Prica (1899–1941), jugoslawischer Politiker
 Rade Prica (* 1980), schwedischer Fußballspieler und -trainer
 Tim Prica (* 2002), schwedischer Fußballspieler
 Vesna Prica (1947–1996), kroatischer Fotograf
 Zlatko Prica (1916–2003), kroatischer Maler und Kunstpädagoge